Whitehorse (Yukon)
White Horse (Dacota do Sul)
Manderson-White Horse Creek
White Horse (Nova Jérsei)

Música 
White Horse (canção) — canção de Taylor Swift

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música